«Patos» puede referirse a:

Zoología 
 Plural de pato.

Filosofía 
 Pathos

Toponimia 
 Patos, ciudad de Paraíba, Brasil.
 Microrregión de Patos de Paraíba, Brasil.
 Patos, Albania.
 Isla de Patos, Estados Unidos.
 Isla de Patos, Venezuela.